Le détachement d'armée A (en allemand : Armeeabteilung A) peut désigner :

 le détachement d'armée A (Empire allemand), une unité de la Deutsches Heer au cours de la première guerre mondiale ;
 le détachement d'armée A (Wehrmacht), une unité de la Heer, l'armée de terre de la Wehrmacht, au cours de la seconde guerre mondiale.